Marte puede referirse a:
Feria de Arte Contemporáneo de Castelló, Marte
 Marte (planeta), planeta del sistema solar, el cuarto más próximo al Sol.
 Marte (mitología); en la mitología romana, el dios de la guerra.
 «Marte», nombre dado al hierro por los alquimistas europeos.
 Marte (Velázquez), pintura al óleo llamada también Descanso de Marte, del pintor español Diego Velázquez.
 Marte, el portador de la guerra, uno de los movimientos que forman la suite Los planetas, compuesta por Gustav Holst.
 The Martian (conocida en España como Marte, y en Hispanoamérica como Misión rescate), película estadounidense de ciencia ficción de 2015 dirigida por Ridley Scott y escrita por Drew Goddard.
 Marte (serie de televisión), docudrama televisivo de National Geographic.
 «Marte» (canción), canción de 2022 de las cantautoras Sofía Reyes y María Becerra.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Marte (Coahuila), localidad del estado de Coahuila (México).
 Marte (Nigeria), localidad del estado de Borno (Nigeria).

Además, en deportes, puede referirse a:

 El Club Deportivo Atlético Marte, equipo de fútbol de El Salvador.
 El Club Deportivo Marte''', antiguo equipo de fútbol de México.

Enlaces externos